Рой Тёрнбулл Блэк (, 14 февраля 1888, Нью-Йорк — 27 июля 1962, Уильямсвилл, штат Нью-Йорк) — американский , мастер.

Чемпион штата Нью-Йорк 1914 года, семикратный чемпион Бруклинского шахматного клуба, участник нескольких нью-йоркских международных турниров. Выступал в командных соревнованиях за Бруклинский шахматный клуб. Работал судьей.

Широкому кругу любителей шахмат наиболее известен по своей победе над Капабланкой в нью-йоркском турнире 1911 года (эта партия фактически стоила Капабланке первого приза).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки